Jameson kan som auktorsförkortning betyda:

 Robert Jameson
 David L. Jameson
 Mary Liz Jameson

Robotskapade auktorsförkortningar